Bintang (biermerk), een Indonesisch biermerk
 Bintang (Aceh Tengah), een onderdistrict van het regentschap Aceh Tengah
 Bigtang (Bener Meriah), een onderdistrict van het regentschap Bener Meriah
 Bintang (Rangkui), een plaats in het onderdistrict Rangkui
 Bintang (Sidikalang), een plaats in het onderdistrict Sidikalang
 Bintang (Gambia), een plaats in Gambia
 Bintangs, een Nederlands popgroep opgericht in 1961